Betlemme ima više značenja:
 Betlemme, Brindisi
 Betlemme, Torino
 Betlemme, Verona